

«Beg for It» () — песня австралийской рэперши Игги Азалии, записанная при участии датской певицы MØ. Авторами композиций стали сама Игги и Charli XCX. Песня была выпущена в качестве лид-сингла с переиздания альбома The New Classic — Reclassified.

Песня получила в целом благоприятные отзывы от музыкальных критиков, многие из которых высоко оценили ее броскость. Другие были, однако, разочарованы её сходству с предыдущими синглами азалии «Black Widow» и «Fancy». «Beg for It» попал в топ-30 в американского чарта Billboard Hot 100 и чарта Австралии, где он достиг пика на 27 и 29 строчках соответственно. Он был более успешным в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs, где он держался на восьмом месте в течение пяти недель подряд и стал четвертым хитом Азалии в топ-10 в 2014 году. В мае 2015 года «Beg for It» получил платиновую сертификацию от Американской  ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

Съёмки видеоклипа на песню, режиссёром которого должен был стать Дэвид Лашапель, так и не состоялись из-за проблем Азалии с туром. Вместо этого было выпущено официальное лирк-видео. Первое живое выступление состоялось на «Saturday Night Live», многие раскритиковали его, в основном, из-за вокала MØ и тайминга. Позже певица объяснила, что у неё были проблемы со звуком. На всех следующих живых выступлениях (на «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», People’s Choice Awards 2015 и American Music Awards 2014) MØ отсутствовала.

Чарты

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2014 года
Песни Игги Азалии
Песни MØ
Синглы Def Jam Recordings
Песни, написанные Джорджем Астасио
Песни, написанные Джейсоном Пебвортом
Песни, написанные Джоном Шейвом
Песни, написанные Charli XCX